Felix Kracht (1912-2002) – ingegnere tedesco
Christian Kracht (1966) – scrittore e giornalista svizzero
Rainer Kracht (1948) – astronomo amatoriale tedesco
Torsten Kracht (1967) – ex calciatore tedesco orientale dal 1990 tedesco